Příjmení Trpák nese více různých osobností:

 Jaroslav Arnošt Trpák (1892–1968) – pražský novinář, redaktor, prozaik, překladatel z angličtiny
 Michal Trpák (* 1979) – český sochař
 Pavel Trpák (* 1958) – český politik a lékař